The Mark of Zorro is de titel van drie films gebaseerd op de roman The Curse of Capistrano van Johnston McCulley :

The Mark of Zorro (1920), een stomme film met Douglas Fairbanks
The Mark of Zorro (1940), een film met Tyrone Power
The Mark of Zorro (1974), een televisiefilm met Frank Langella